Het seizoen 1997/98 van de zaterdag Hoofdklasse C ging van start op 6 september 1997. De laatste speelronde was op 15 mei 1998. De Zaterdag Hoofdklasse C is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (1996/97), VVOG, speelde dit seizoen mee in de Zaterdag Hoofdklasse B.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** Moesten een beslissingswedstrijd spelen om te bepalen wie er nacompetitie ging spelen en wie niet. SDC Putten verloor met 0 - 1 van HZVV.

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 
Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linker kolom vermeld.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag C